

Geografia 
Nuova Zelanda
 Birkdale – sobborgo di Auckland
Regno Unito
 Birkdale – valle delle Yorkshire Dales, nel North Yorkshire, in Inghilterra
 Birkdale – area di Southport, in Inghilterra
 Birkdale – ward di Sefton, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Birkdale Village – area di Huntersville, nella Carolina del Nord

Altro 
 Birkdale School – scuola di Sheffield, in Inghilterra (Regno Unito)
 Royal Birkdale Golf Club – campo da golf di Southport, in Inghilterra
 Birkdale – brigantino a palo